Niemcy:
 Berlin-Marienfelde – dzielnica Berlina
 Berlin-Marienfelde – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Marienfelde